Мастодо́нт:

 Мастодонты () — семейство вымерших млекопитающих из отряда Хоботные.
 Мастодонты () — род исполинских животных из семейства Мастодонтов.